Михаил Носков:
 Носков, Михаил Александрович (1821—1862) — профессор Лазаревского института восточных языков.
 Носков, Михаил Викторович (род. 1965) — российский дипломат.